

Persone
 August Michaelis (1847-1916) – chimico tedesco
 Dario Michaelis, talvolta accreditato come Dario Michaels o Dario Micheli (1927) – attore argentino
 Fiammetta Michaelis (1465-1512) – cortigiana del Rinascimento romano
 Georg Michaelis (1857-1936) – politico tedesco
 Gustav Adolf Michaelis (1798-1848) – ginecologo tedesco
 Jean di Michaëlis, noto anche come Jean Michel (...–1468) – vescovo cattolico svizzero
 Johann David Michaelis (1717-1791) – teologo e orientalista tedesco
 Karin Michaëlis, nata Katharina Bech-Brøndum (1872-1950) – scrittrice e giornalista danese
 Leonor Michaelis (1875-1949)  – biochimico tedesco
 Meir Michaelis (1905-2005) – storico israeliano
 Petrus Michaelis van der Horst, noto come Piet van der Horst (1903-1983) – pistard olandese
 Robert Michaelis von Olshausen (1835-1915) – chirurgo e ginecologo tedesco
 Sophus Michaëlis (1865-1932) – romanziere, poeta e drammaturgo danese

Personaggi immaginari
 Sebastian Michaelis – uno dei due protagonisti del manga e anime Black Butler, creato da Yana Toboso

Altro
 Caracal caracal michaelis – carnivoro, sottospecie del genere Caracal
 Cinetica di Michaelis-Menten – modello che descrive la velocità di una reazione catalizzata da enzimi
 Costante di Michaelis-Menten (KM) – indice di affinità tra l'enzima e il substrato
 Losanga di Michaelis, nota anche come quadrilatero di Michaelis o rombo di Michaelis – struttura anatomica localizzata nella regione lombo-sacrale
 Reazione di Michaelis-Arbuzov – reazione chimica per formare un fosfonato
 Salpingotulus michaelis – nome scientifico del gerboa pigmeo del Baluchistan, roditore della famiglia dei Dipodidi